Massimo puede referirse a:

 Massimo, nombre propio masculino
 Circo Massimo, estación de la línea B del Metro de Roma
 Familia Massimo, una de las grandes familias aristocráticas de Roma,
 Teatro Massimo, teatro de ópera de Palermo